Михаи́л Лавре́нтьев:
 Лаврентьев, Михаил (род. 1990) — эстонский футболист.
 Лаврентьев, Михаил Алексеевич (1900—1980) — математик, академик АН СССР.
 Лаврентьев, Михаил Афанасьевич (1899—1984) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Лаврентьев, Михаил Тихонович (1834—1907) — один из первых воздухоплавателей Российской империи.